Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Apell che ha battuto in finale Arnaud Clément 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Jan Siemerink (primo turno)
 Nicolas Escudé (secondo turno)
 Arnaud Clément (finale)
 Álex Calatrava (primo turno)

 Jérôme Golmard (semifinali)
 Gérard Solvès (primo turno)
 Jean-Baptiste Perlant (quarti di finale)
 Jean-François Bachelot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1997